Montaigne ist der Familienname folgender Personen:

 Françoise de Montaigne (1545–1602), Ehefrau des Philosophen Michel de Montaigne, siehe Françoise de La Chassaigne
 Jacques Laibats-Montaigne (1716–1788), französischer Amateurastronom
 Lawrence Montaigne (1931–2017), US-amerikanischer Schauspieler
 Marion Montaigne (* 1980), französische Comiczeichnerin, Autorin und Produzentin 
 Michel de Montaigne (1533–1592), französischer Philosoph und Essayist
 Monique Montaigne (* 1939), deutsche Schauspielerin und Fernsehansagerin, siehe Monique Ahrens
 Pierre Eyquem de Montaigne (1495–1568), Vater des Philosophen Michel de Montaigne und Bürgermeister von Bordeaux

Montaigne bezeichnet des Weiteren:

 Montaigne (Sängerin), australische Sängerin
 Universität Bordeaux Montaigne, französische Universität
 Montaigne-Preis, nach Michel de Montaigne benannte Tübinger Auszeichnung
 (8890) Montaigne, Asteroid
 C/1774 P1 (Montaigne), Komet
 Schloss Montaigne, Frankreich